Лие́лупе — топоним в Латвии.

 Лиелупе — река в Латвии.
 Лиелупе — часть города Юрмалы.
 Лиелупе — железнодорожная станция в Юрмале.
 Лиелупе — бывшее название села Бранкас в Озолниекском крае.